Хуа́н Хо́йя (, 25 февраля 1934, Лима, Перу — 29 марта 2007, там же) — перуано-уругвайский футболист, выступавший на позиции нападающего. Наиболее известен по выступлениям в 1960-е годы за «Пеньяроль», в составе которого по два раза завоёвывал Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

Биография 
Хуан Хойя родился в Первом квартале района Сан-Себастьян перуанской столицы 25 февраля 1934 года. В 1954 году стал играть за местную команду «Консепсьон Римак», откуда спустя год перебрался в «Альянсу». Дебютировал в профессиональном футболе в 19-летнем возрасте. Вместе со столичной командой Хойя дважды становился чемпионом Перу, а в 1957 году стал лучшим бомбардиром первенства с 17-ю забитыми голами.

В 1960 году Хойя выступал в аргентинском «Ривер Плейте», где за сезон забил 6 мячей в 21 игре чемпионата Аргентины.

В 1961 году Хуан Хойя перешёл в уругвайский «Пеньяроль», с которым связаны лучшие годы игровой карьеры перуанца. В составе «ауринегрос» он выиграл шесть титулов чемпиона Уругвая, два Кубка Либертадорес, два Межконтинентальных кубка, Суперкубок межконтинентальных чемпионов.

В победном розыгрыше Кубка Либертадорес 1961 года Хойя забил три гола, лишь на один отстав от показателя лучшего бомбардира того турнира колумбийца Освальдо Пансутто. В сентябре того же года Хойя оформил дубль в ответном матче против «Бенфики» за Межконтинентальный кубок. «Пеньяроль» разгромил соперника со счётом 5:0, а в дополнительной игре также был сильнее 2:1.

В 1966 году «Пеньяролю» для победы необходимо было провести дополнительный матч, поскольку «ауринегрос» обменялись победами с «Ривер Плейтом», а Хойя забил один из голов в самой первой финальной игре (2:0). В октябре Хойя сыграл в обеих встречах против мадридского «Реала» за Межконтинентальный кубок, но голов не забивал. «Пеньяроль» выиграл оба матча по 2:0 и во второй раз стал обладателем этого трофея.

После победы с «Пеньяролем» во втором розыгрыше Суперкубка межконтинентальных чемпионов, Хуан Хойя вернулся в Перу, где продолжил профессиональную карьеру в команде «Хуан Аурич» в 1970 году. Затем он на протяжении четырёх лет выступал за любительские команды, пока в 1974 году окончательно не завершил карьеру игрока.

В 1959 году Хойя в составе сборной Перу принял участие в первом в том году чемпионате Южной Америки. Свой лучший матч нападающий провёл на Монументале против сборной Уругвая, которую перуанцы выиграли со счётом 5:3, а сам Хойя оформил дубль. Больше голов на этом турнире он не забивал, а Перу финишировала на 4 месте. В 1963 и 1965 году получивший уругвайский паспорт Хойя сыграл в паре товарищеских матчах уже за сборную Уругвая, но после запрета ФИФА на подобные переходы футболистов Хойя впоследствии так больше и не играл за национальные сборные.

По окончании карьеры футболиста непродолжительное время руководил небольшими уругвайскими и перуанскими командами. Хойя умер в больнице в Лиме в возрасте 73 лет. Письмо соболезнования в связи со смертью звезды южноамериканского футбола 1960-х годов руководству перуанского футбола направил президент КОНМЕБОЛ Николас Леос. Матч Кубка Либерталорес между чилийским «Коло-Коло» и венесуэльским «Каракасом», состоявшийся в тот день, начался с минуты молчания.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Перу
Футболисты Уругвая
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Хуан Аурич»
Футбольные тренеры Перу
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Серрито»